Le Championnat d'Italie de rugby à XV 1989-1990 oppose les douze meilleures équipes italiennes de rugby à XV. Le championnat débute en  et se termine le . Le tournoi se déroule sous la forme d'un championnat unique en matchs aller-retour. Les 6 premiers de la phase régulière sont qualifiés pour le play-off auquel participent également les 2 premiers de la Série A2, Noceto et Ruggers Tarvisium.

Cagnoni Rovigo bat en finale Benetton Rugby Trévise sur le score de 18 à 9 et remporte son . Le match s'est déroulé au Stadio Mario Rigamonti à Brescia devant  spectateurs.

Équipes participantes 
Les douze équipes sont les suivantes :

 Amatori Milan Mediolanum
 Scavolini L'Aquila
 Benetton Rugby Trévise
 Brescia 
 Nutrilinea Calvisano 
 Amatori Catane

 CUS Roma Unibit
 Livorno Ecomar
 Parma
 Petrarca Padoue
 Cagnoni Rovigo
 San Donà Iranian Loom

Classement de la phase régulière 

 

|}

Attribution des points :  victoire : 2, match nul : 1, défaite : 0.

Phase finale

Finale

Barrages promotion - relégation

Vainqueur

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
  Site de la Fédération italienne

1989-1990
Rugby à XV en 1989
Rugby à XV en 1990
Championnat Italie Rugby à XV 1989-1990
Championnat Italie Rugby à XV 1989-1990